Михаил Михайлович Ковалёв: Ковалёв, Михаил Михайлович (род. 1947) — советский и белорусский учёный-экономист, математик.
 Ковалёв, Михаил Михайлович (1954—1982) — советский хоккеист.